Стамболово — топоним в Болгарии:
 Стамболово — община в Хасковской области;
 село
 Стамболово — в Великотырновской области;
 Стамболово — в Софийской области;
 Стамболово — в Русенской области;
 Стамболово — в Хасковской области.